Giovanni Andrea Doria (1539-1606), ammiraglio e nobile italiano, VI principe di Melfi 
 Giovanni Andrea Doria (1606-1618), nobile italiano, VIII principe di Melfi
 Giovanni Andrea Doria (1607-1640), nobile italiano, IX principe di Melfi
 Giovanni Andrea Doria Landi (1653-1737), nobile italiano, XI principe di Melfi
 Giovanni Andrea Doria Landi Pamphili (1705-1764), nobile italiano, XII principe di Melfi
 Giovanni Andrea Doria Landi Pamphili, (1843–1890), nobile italiano, XVI Principe di Melfi